Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Quitman () :
comté de Quitman, situé dans l'État de Géorgie ;
comté de Quitman, situé dans l'État du Mississippi.